Леонид Михайлович Иванцов () — передовик советского сельского хозяйства, бригадир совхоза «Феодосийский», город Феодосия Крымской области, Герой Социалистического Труда (1966).

Биография 
Родился в 1929 году в Феодосии, в Крыму, в крестьянской русской семье.

В начале Великой Отечественной войны проживал на оккупированной территории. После освобождения Крыма в 1944 году вступил в местный колхоз, восстанавливал хозяйство. После службы в Красной Армии некоторое время отработал на заводе, а затем вновь вернулся трудиться в сельское хозяйство.

В 1960 году образовался новый совхоз "Феодосийский",со специализацией на виноградарстве. Под эту культуру было определено тысяча гектар земельных угодий. Иванцов стал трудиться бригадиром отделения №4. Его бригада обслуживала 92 гектара  виноградников. Бригада добидась урожайности до 140-165 центнеров с гектара. Производили замену опор на бетонные столбики, начали выполнять упаковку ягоды.    
  
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 30 апреля 1966 года за достижение высоких показателей в производстве продукции сельского хозяйства и высокие урожаи винограда Леониду Михайловичу Иванцову было присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и медали «Серп и Молот». 

Продолжал трудиться бригадиром, неоднократно принимал участие в Выставке достижений народного хозяйства. 

Проживал в селе Южном Феодосийского городского округа. Умер 28 марта 2008 года.

Награды 
За трудовые успехи был удостоен:
 золотая звезда «Серп и Молот» (30.04.1966)
 орден Ленина (30.04.1966)
 Орден Знак Почёта (08.12.1973) 
 другие медали.

Примечания

Ссылки 
 

Полеводы